Jobinia är ett släkte av oleanderväxter. Jobinia ingår i familjen oleanderväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oleanderväxter
Jobinia